Старое городское кладбище:
 Старое городское кладбище (Друскининкай)
 Старое городское кладбище (Новосибирск)
 Старое городское кладбище (Таганрог)
 Старое городское кладбище (Ялта)

 Старое кладбище Феодосии

См. также